Район Вакабаясі
 5128 Вакабаясі — астероїд